Guvernér je představitelem výkonné moci v každém ze států Spojených států amerických. Ti jsou voleni v přímých volbách občany jednotlivých států. V případě smrti, odvolání, rezignace či zdravotní nezpůsobilostí se guvernérem stává viceguvernér. Některé státy však úřad viceguvernéra zřízený nemají. Jsou to tyto státy:
 Arizona – zástupcem je státní ministr Arizony
 Maine – zástupcem je předseda státního Senátu
 New Hampshire – zástupcem je předseda státního Senátu
 Oregon – zástupcem je státní ministr Oregonu
 Západní Virginie – zástupcem je předseda státního Senátu
 Wyoming – zástupcem je státní ministr Wyomingu

Seznam guvernérů států

Odkazy

Související články 
 Seznam vlajek guvernérů států Spojených států amerických

Guvernéři států USA